Sitapur może dotyczyć: 
 Sitapur – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Sitapur – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Lumbini w dystrykcie Arghakhanchi
 Sitapur – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Bheri w dystrykcie Banke
 Sitapur – gaun wikas samiti we wschodniej części Nepalu w strefie Sagarmatha w dystrykcie Saptari
 Sitapur – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh

Zobacz też 
 Sitapur Pra.Ra. – gaun wikas samiti we wschodniej części Nepalu w strefie Sagarmatha w dystrykcie Siraha
 Sitapur Pra.Da. – gaun wikas samiti we wschodniej części Nepalu w strefie Sagarmatha w dystrykcie Siraha